Der Wahlkreis Friesland ist ein Wahlkreis zur Wahl des niedersächsischen Landtages. Er umfasst den Landkreis Friesland.

In dieser Form existiert der Wahlkreis seit der Landtagswahl 2008. Sein Vorgänger, der Wahlkreis Jever, umfasste nur einen Teil des Landkreises Friesland sowie einige Stadtteile von Wilhelmshaven.

Landtagswahl 2022 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2022 traten im Wahlkreis Oldenburg-Land sieben Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Olaf Lies (SPD). Über die jeweiligen Landeslisten zogen zusätzlich Katharina Jensen (CDU) und Sina Beckmann (Grüne) in den niedersächsischen Landtag ein. Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 70.

Landtagswahl 2017 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2017 traten im Wahlkreis Friesland sechs Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Olaf Lies (SPD). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 70.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Damm, Jens" | Jens Damm
| 25,7
| 26,7	
|-
| SPD
| data-sort-value="Lies, Olaf" | Olaf Lies
| 54,2
| 44,5
|-
| GRÜNE
| data-sort-value="Kliegelhöfer, Heike" | Heike Kliegelhöfer
| 6,1
| 8,0
|-
| FDP
| data-sort-value="Etzold, Jost" | Jost Etzold
| 5,0
| 8,4
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Möller, Stephan" | Stephan, Möller
| 3,4
| 4,0
|-
| AfD
| data-sort-value="Harms, Ronald" |Ronald Harms
| 5,5
| 5,9
|-
| BGE || || ||0,1
|-
| DM || || ||0,1
|-
| Freie Wähler || || ||0,4
|-
| LKR || || ||0,0
|-
| ÖDP || || ||0,1
|-
| Die PARTEI || || ||0,5
|-
| Tierschutzpartei || || ||1,0
|-
| Piratenpartei || || ||0,2
|-
| V-Partei³ || || ||0,1
|}
Die Wahlbeteiligung lag mit 63,9 % über dem Landesdurchschnitt dieser Wahl.

Landtagswahl 2013 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2013 traten im Wahlkreis Friesland elf Parteien an. Davon hatten sechs Parteien Direktkandidaten aufgestellt. Direkt gewählter Abgeordneter ist Olaf Lies (SPD).

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| data-sort-value="02" | SPD
| data-sort-value="Lies, Olaf" | Olaf Lies
| 48,9
| 38,3
|-
| data-sort-value="01" | CDU
| data-sort-value="Damm, Jens" | Jens Damm
| 35,1
| 31,1 		
|-
| data-sort-value="04" | GRÜNE
| data-sort-value="Burgenger, Uwe" | Uwe Burgenger
| 7,9
| 12,3
|-
| data-sort-value="03" | FDP
| data-sort-value="Etzold, Jost" | Jost Etzold
| 3,7
| 11,2
|-
| data-sort-value="05" | DIE LINKE
| data-sort-value="Kindo, Anja" | Anja Kindo
| 2,7
| 2,9
|-
| data-sort-value="20" | PIRATEN
| data-sort-value="Ostermann, Dennis" | Dennis Ostermann
| 1,7
| 2,1
|-
| data-sort-value="12" | FREIE WÄHLER
| -
| -
| 0,9
|-
| data-sort-value="14" | NPD
| -
| -
| 0,7
|-
| data-sort-value="09" | DIE FREIHEIT Niedersachsen
| -
| -
| 0,4
|-
| data-sort-value="06" | Bündnis 21/RRP
| -
| -
| 0,1
|-
| data-sort-value="16" | PBC
| -
| -
| 0,1
|}

Landtagswahl 2008 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2008 traten im Wahlkreis Friesland sieben Kandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter war Olaf Lies (SPD).

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Onken, Elisabeth " | Elisabeth Onken
| 38,1
| 39,1
|-
| SPD
| data-sort-value="Lies, Olaf" | Olaf Lies
| 41,1
| 34,0
|-
| FDP
| data-sort-value="Meppen, Lübbo Johannes " | Lübbo Johannes Meppen
| 5,5
| 8,4
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Burgenger, Uwe " | Uwe Burgenger
| 6,5
| 7,2
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Kindo, Anja " | Anja Kindo
| 6,2
| 7,0
|-
| NPD
| data-sort-value="Richardt, Stefan " | Stefan Richardt
| 1,4
| 1,4
|-
| Die Friesen
|
|
| 0,8
|-
| Freie Wähler Niedersachsen
| data-sort-value="Cramer, Ellmer " | Ellmer Cramer
| 1,3
| 0,7
|-
| Mensch Umwelt Tierschutz
|
|
| 0,5
|-
| Familien-Partei
|
|
| 0,4
|-
| Ab jetzt
|
|
| 0,2
|-
| Die Grauen
|
|
| 0,2
|-
| PBC
|
|
| 0,1
|-
| ödp
|
|
| 0,0
|-
| Demokratische Alternative
|
|
|
|-
| Republikaner
|
|
|
|}

Die Wahlbeteiligung lag bei 57,0 %.

Einzelnachweise 

Politik (Landkreis Friesland)